Franjevački samostan i crkva iz 14. stoljeća u Konjicu 
Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja u Konjicu